Dimorphomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1893 року.

Класифікація 
До роду Dimorphomyces відносять 34 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1893. New species of Laboulbeniaceae from various localities. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 28:156-188 - P.157

Роди грибів